Baudreville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Baudreville (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym